Ачилов — фамилия; имеет женскую форму Ачилова. Известные носители:

 Ачилов, Адхам (род. 1976) — узбекский борец вольного стиля, чемпион Азии, призёр чемпионатов мира.
 Ачилов, Арсланбек (род. 1993) — туркменский боксёр-любитель.
 Ачилов, Ахат — председатель Орджоникидзебадского райисполкома Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Ачилов, Мингбай — звеньевой колхоза имени Карла Маркса Регарского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Ачилов, Нурулла — председатель Чарджоуского облисполкома.

Примечания